Astrid Johannessen (voetbalster), Noors voetbalster
Astrid Johannessen (pianiste), Noors pianiste